Sakai kan som auktorsförkortning betyda:

 Ann K. Sakai
 Katsushi Sakai
 Masahiro Sakai
 Tune Sakai
 Yoshio Sakai

Robotskapade auktorsförkortningar